Скры́тая угро́за:

 Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза — фильм, США, 1999 год.
 Скрытая угроза — фильм Харольда Беккера, США, 2001 год.